Filho ist ein portugiesischer Familienname oder Namensteil.

Namensträger 
 Adaílton José dos Santos Filho (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Adi Rocha Sobrinho Filho (* 1985; Adi), brasilianischer Fußballspieler, siehe Adi Rocha
 Adonias Filho (1915–1990), brasilianischer Schriftsteller
 Agostinho Fortes Filho (1901–1966), brasilianischer Fußballspieler
 Álvaro Morais Filho (* 1990), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Antônio Aparecido de Marcos Filho (* 1966), brasilianischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Brasília
 Antônio Rodrigues Filho (* 1950), brasilianischer Fußballspieler
 Arnaldo Angeli Filho (* 1956), brasilianischer Zeichner und Karikaturist
 Artur Portela Filho (1937–2020), portugiesischer Journalist, Schriftsteller und Publizist
 Augusto José Zini Filho (1932–2006), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Limeira
 Carlos Alves de Souza Filho (1901–1990), brasilianischer Diplomat
 Célio da Silveira Calixto Filho (* 1973), brasilianischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Rio de Janeiro
 César Augusto Cielo Filho (* 1987), brasilianischer Freistilschwimmer, siehe César Cielo
 Clodoaldo Hugueney Filho (1943–2015), brasilianischer Diplomat
 David Braz de Oliveira Filho (* 1987; David), brasilianischer Fußballspieler
 Dirceu Wiggers de Oliveira Filho (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Edinho Nazareth Filho (* 1955; Edinho) brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Elias Constantino Pereira Filho (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Estevam Santos Silva Filho (* 1968), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Ruy Barbosa
 Ézio Leal Moraes Filho (1966–2011), brasilianischer Fußballspieler

 Guilherme Catramby Filho (1905–??), brasilianischer Moderner Fünfkämpfer

 Jorge Luiz Frello Filho (* 1991; Jorginho), brasilianisch-italienischer Fußballspieler, siehe Jorginho (Fußballspieler, 1991)

 Manoel de Oliveira Soares Filho (* 1965), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Palmeira dos Índios
 Manuel Pestana Filho (1928–2011), brasilianischer Bischof
 Marcelo Antônio Guedes Filho (* 1987), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marcelo (Fußballspieler, 1987)
 Marco Antônio de Mattos Filho (* 1986), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marquinho (Fußballspieler, 1986)
 Mariano Ferreira Filho (* 1986), brasilianischer Fußballspieler, siehe Mariano (Fußballspieler, 1986)
 Mário Filho (1908–1966), brasilianischer Sportjournalist und Schriftsteller
 Mário Calixto Filho (1946–2020), brasilianischer Politiker, Senator sowie Medienunternehmer
 Miguel Fenelon Câmara Filho (1925–2018), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Teresina
 Nascimento Morais Filho (1922–2009), brasilianischer Schriftsteller und Volkskundler
 Nivaldo Filho (* 1960), brasilianischer Marathonläufer
 Olímpio Mourão Filho (1900–1972), brasilianischer General
 Oscar Maron Filho (1955–2011), brasilianischer Filmregisseur

 Pedro Rodrigues Filho (1954–2023), brasilianischer Serienmörder
 Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho (1938–2018), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Pouso Alegre
 Romualdo Arppi Filho (1939–2023), brasilianischer Fußballschiedsrichter
 Roosewelt Filho (* 1984), brasilianischer Volleyballspieler
 Sérgio Cabral Filho (* 1963), brasilianischer Politiker
 Vladimir Orlando Cardoso de Araújo Filho (* 1989), brasilianischer Fußballtorwart
 Waldemar Aureliano de Oliveira Filho (* 1965; Mazinho), brasilianischer Fußballspieler, siehe Mazinho (Fußballspieler, 1965)
 Wellinton da Cruz Filho (* 1998), brasilianischer Diskuswerfer
 Wilson Luís Angotti Filho (* 1958), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in Belo Horizonte

Siehe auch 
 Rodrigues Filho

Familienname
Portugiesischer Personenname